Pendragon est un titre celtique qui signifie "chef dragon" ou "tête dragon" qui est un équivalent breton du titre romain de magister equitum et fut porté par plusieurs rois :

 Ambrosius Aurelianus
 Pendragon (Uther)
 Pendragon (Arthur)

Le titre du personnage légendaire qu'est le Roi Arthur a ensuite inspiré :
 Un jeu de rôle Pendragon
 Un groupe de rock : Pendragon
 Une chanson de Salut les Anges
 Ainsi qu'un certain nombre de livres dont
 La série de livres contemporains le Cycle de Pendragon de Stephen R. Lawhead

Pendragon réfère aussi à :
 Une video sur le groupe de rock français OTH ; 2022. 
 La série de livres Bobby Pendragon écrite par D. J. MacHale
 Le nom du personnage principal de Diary of a drug fiend, œuvre du mage anglais Aleister Crowley
 Le nom de la capitale du Saint Empire de Britannia dans la série d'animation japonaise : Code Geass
 Le titan légendaire des champions dans Huntik: Secrets & Seekers: À la recherche des Titans
 Pendragon est aussi un des noms d'emprunt du magicien Hauru, personnage du film d'animation Le Château ambulant de Hayao Miyazaki.
 La Légende des Pendragon, livre de Antal Szerb

Voir aussi 
 Pen Dragon